A Região Geográfica Imediata de Três Passos é uma das 43 regiões imediatas do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, uma das 7 regiões imediatas que compõem a Região Geográfica Intermediária de Ijuí e uma das 509 regiões imediatas no Brasil, criadas pelo IBGE em 2017. É composta de 16 municípios.

Tres Passos